Ez a lista Spanyolország vasútvonalait sorolja fel.

A lista

∑ 369 items.

További információk
 Declaración de la red (2019) de ADIF.
 Declaración de la red  (2019) de ADIF Alta Velocidad.
 Declaración de la red  de Línea Figueras Perpignan S.A. (2019).

Források

Vasúttal kapcsolatos listák